Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Cliff Drysdale e Roger Taylor che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-2, 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1970